Loma de Piedra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma de Piedra, Manlio Fabio Altamirano, ort, 
 Loma de Piedra, Carrillo Puerto, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar